Platanillo puede referirse al nombre común de las plantas:

 Phenakospermum, género de plantas de las strelitziáceas.
 Asclepias curassavica, especie del género Asclepias.
 Heliconia es un género de Heliconiaceae.
 Canna indica, especie del género Canna.